SSX3 bezeichnet:

 das Snowboard-Computerspiel, siehe SSX
 das Cancer/Testis Antigen SSX3

Abkürzung